Der Moderne Fünfkampf der Männer bei den Olympischen Spielen 2016 wurde am 18. und 20. August 2016 im Olympiapark Deodoro ausgetragen. Insgesamt nahmen 36 Athleten aus 25 Nationen teil. Die Goldmedaille gewann der Russe Alexander Lessun vor dem Ukrainer Pawlo Tymoschtschenko. Bronze ging an Ismael Hernández Uscanga aus Mexiko.

Zeitplan

Neue Rekorde 
Folgende neue Rekorde wurden während des Wettkampfes aufgestellt:

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse Männer

Manner